Le Bastit – comune francese
 Bastit o Bastet – dea egizia

Pagine correlate 
 Bastet (disambigua)